Pedro Alba ist der Name folgender Personen:

* Pedro Alba (Komponist) (~1530 bis nach 1572), spanischer Komponist
 Pedro Alba (Fußballspieler) (* 1955), ehemaliger spanischer Profifußballer